Нефтяные деньги — доходы государственного бюджета в виде налогов от продажи углеводородного сырья в стабильной мировой валюте. Для многих стран с ресурсозависимой экономикой имеют особое значение в формировании бюджета. В целях достижения стабильности экономического миропорядка с 1976 года действует Ямайская валютная система, которая регулирует финансовые отношения стран, являющихся участниками данного соглашения. «Нефтедоллары» (доллары США) являются стабильным инструментом валютной системы расчетов в мире, как наиболее конкурентоспособной валютой, поэтому углеводороды торгуются на бирже в долларах США. Устойчивость доллара США обеспечивается самой экономикой США, как наиболее прогрессивной в мировом масштабе экономикой, стабильность которой обеспечена научным, военным, технологическим и трейдерским потенциалом ценных бумаг казначейства США.

По данной причине, пока наиболее успешные в экономическом ракурсе страны, такие как Китай, Индия, не будут обладать высоким технологическим и научным потенциалом, общепризнанным в мире, преждевременно говорить о создании иной мировой валютной системе.

Энергетическая политика
Нефть и газ
Валютный рынок